Никола́й Ива́нович Мордо́вченко (1904, Рязань — 13 января 1951, Ленинград) — советский литературовед, историк, пушкинист. Доктор филологических наук, профессор. Член Союза писателей СССР.

Биография 
Николай Иванович Мордовченко родился в Рязани в 1904 году, по окончании средней школы в 1921 году поступил в Рязанский институт народного образования, на историческое отделение. С 1925 по 1929 годы учился на словесном отделении Высших государственных курсов искусствоведения при Ленинградском государственном институте истории искусств. Во время учёбы в Рязани и в Ленинграде работал библиотекарем, в 1927 году опубликовал первую научную работу «К библиографии С. А. Есенина» (Рязань, 1927 год). С 1934 года работал старшим научным сотрудником в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), одновременно преподавал в Ленинградском институте философии, истории, лингвистики и литературы (ЛИФЛИ), Ленинградском государственном университете.

В 1938 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Очерки по истории русской журналистики 30-х годов XIX века». В 1948 году — докторскую по теме «Русская критика первой четверти XIX века». С 1949 года — профессор, заведующий кафедрой русской литературы в Ленинградском университете. На собрании 5 апреля 1949 года по «проработке» учёных-филологов университета в рамках кампании «борьбы с космополитизмом» стал единственным, выступишим в их защиту.

Автор множества научных работ по русской литературе XIX века, среди его главных тем — Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Белинский, декабристы. Лауреат Премии имени Белинского (1953, посмертно).

Библиография 
 
 
 Русская критика первой четверти XIX века. М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1959.

Примечания

Литература 
 Некролог // «Литературное наследство», т. 57. М., 1951;
 Берков П. Н. Памяти Николая Ивановича Мордовченко. Хронологический список научных работ // «Ученые записки ЛГУ», серия филологич. наук, 1952, № 158, вып. 17;
 
 Лотман Ю. М. «Н. И. Мордовченко. Заметки о творческой индивидуальности ученого» // Историографический сборник. Саратов, 1973. № 1 (4). С. 205–213 (переиздано в Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 68–73)

Литературоведы СССР
Пушкинисты
Сотрудники ИМЛИ
Сотрудники Пушкинского Дома
Декабристоведы
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены Союза писателей СССР
Лауреаты премии имени В. Г. Белинского
Похороненные на Большеохтинском кладбище